Mehlhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Mehlhorn (* 1939), deutscher Chemiker und ehemaliger Rektor der TU Dresden
 Annette Mehlhorn (* 1958), deutsche Theologin, Hochschuldozentin und Theaterpädagogin
 Annika Mehlhorn (* 1983), deutsche Schwimmerin
 Eduard Mehlhorn (1825–1888), deutscher Richter und Abgeordneter
 Felix Mehlhorn (1891–1977), deutscher Tischler, Schnitzer und Volkskünstler
 Gerlinde Mehlhorn (* 1942), deutsche Germanistin und Pädagogin
 Gottfried Mehlhorn (1933–2013), deutscher Schauspieler
 Grit Mehlhorn (* 1971), deutsche Fremdsprachendidaktikerin und Hochschullehrerin
 Hans-Georg Mehlhorn (1940–2011), deutscher Pädagoge und Psychologe
 Hans Mehlhorn (1900–1983), deutscher Bobfahrer
 Heinz Mehlhorn (* 1944), deutscher Zoologe und Parasitologe
 Herbert Mehlhorn (1903–1968), deutscher SS-Führer und Gestapobeamter
 Hugo Mehlhorn († 1931), deutscher Fotograf
 Johann Christian Mehlhorn (1698–1760), deutscher evangelischer Theologe
 Jürgen Mehlhorn (1952–2016), deutscher Architekt und Denkmalschützer
 Kurt Mehlhorn (* 1949), deutscher Informatiker
 Ludwig Mehlhorn (1950–2011), deutscher Mathematiker und Oppositioneller im SED-Staat
 Lutz Mehlhorn (* 1957), deutscher Psychologe, Heilpraktiker, Autor
 Nikola Anne Mehlhorn (* 1967), deutsche Schriftstellerin und Musikerin
 Reinhard Mehlhorn (* 1948), deutscher Ringer
 Stefan Mehlhorn (* 1981), deutscher Filmemacher und Filmproduzent

 Ulf Mehlhorn (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Werner Mehlhorn (1932–2009), deutscher Physiker
 Willy Mehlhorn (1892–1963), Politiker (KPD) und Abgeordneter des Sächsischen Landtages

Siehe auch:
 Melhorn (Georg Melhorn, 1513–1563)